FK Čaňa (celým názvem: Futbalový klub Čaňa) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v obci Čaňa. Založen byl v roce 1923 pod názvem ŠK Čaňa. Momentálně klub účinkuje v nejvyšší regionální soutěží, která funguje pod názvem Mistrovství regionu IV. Liga Východ. 

Své domácí zápasy odehrává na stadionu FK Čaňa s kapacitou 3 000 diváků. Největšími rivaly klubu jsou FK Haniska a FK Geča 73. 

Největší úspěchy zažil klub na počátku 21. století, působil tehdy v druhé nejvyšší slovenské soutěží a dostal se mezi osmičku nejlepších týmů ve Slovenském Poháru.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1923 – ŠK Čaňa (Športový klub Čaňa)
 1963 – TJ Družstevník Čaňa (Telovýchovná jednota Družstevník Čaňa)
 1996 – FK Hydina Čaňa (Futbalový klub Hydina Čana)
 2004 – FK Čaňa (Futbalový klub Čaňa)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1972–1977: I. B trieda  – sk. Košická
 1977–1978: I. A trieda  – sk. Východ
 1978–1979: I. A trieda  – sk. Západ
 1979–1981: Krajský přebor – sk. Východ
 1981–1987: 2. SNFL – sk. Východ
 1987–1993: Divize – sk. Východ
 1993–1994: 4. liga 
 1994–1995: 4. liga  – sk. Západ
 1997–1998: 4. liga  – sk. Jih
 1998–2000: 3. liga – sk. Východ
 2000–2001: 2. liga
 2001–2002: 3. liga – sk. Východ
 2002–2003: 2. liga
 2003–2005: 3. liga – sk. Východ
 2005–2006: 4. liga  – sk. Jih
 2006–2008: 5. liga VsFZ – sk. Jihovýchod
 2008–2011: 4. liga VsFZ – sk. Jih 
 2011–2014: 5. liga  – sk. Jih
 2014–2022: 4. liga  – sk. Jih
 2022–: Mistrovství Regionu 4. liga Východ

Jednotlivé ročníky

1 - 2019/20: sezóna sa nedohrala kvůli pandémii ochorení Covid-19

2 - 2022/23: aktuální sezóna

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|- align=center style="background:#800000; font-weight:bold; color:#FFFFFF"
|colspan=12| Československo (1972–1993)
|- align=center style="background:#efefef; font-weight:bold;"
|-
!Sezóny
!Liga
!Úroveň
!width="33"|Z
!width="33"|V
!width="33"|R
!width="33"|P
!width="33"|VG
!width="33"|OG
!width="33"|+/−
!width="33"|B
!Pozice
|-
| 1972/73
| I. B trieda  – sk. Košická
| 7
|colspan=7|…
| 30 
|align=center| 3.
|-
| 1973/74
| I. B trieda  – sk. Košická
| 7
|colspan=8|…
|align=center|
|-
| 1974/75
| I. B trieda  – sk. Košická
| 7
|colspan=8|…
|align=center|
|-
| 1975/76
| I. B trieda  – sk. Košická
| 7 || 24 || 13 || 3 || 8 || 53 || 38 || +15 || 29 
|align=center| 2.
|-
| 1976/77
| I. B trieda  – sk. Košická
| 7 || 23 || 16 || 5 || 2 || 70 || 31 || +39 || 35 
|align=center bgcolor=#CCCCFF| 1.
|-
| 1977/78
| I. A trieda  – sk. Východ
| 5 || 25 || 11 || 4 || 10 || 49 || 38 || +11 || 26 
|align=center bgcolor=#CCCCFF| 6.
|-
| 1978/79
| I. A trieda  – sk. Západ
| 5 || 24 || 14 || 5 || 5 || 54 || 31 || +23 || 32 
|align=center bgcolor=#ace1af| 1.
|-
| 1979/80
| Krajský přebor – sk. Východ
| 4 || 28 || 12 || 4 || 12 || 39 || 42 || −3 ||28
|align=center| 11.
|-
| 1980/81
| Krajský přebor – sk. Východ
| 4 || 30 || 16 || 6 || 8 || 62 || 41 || +21 || 38 
|align=center bgcolor=#ace1af| 1.
|-
| 1981/82
| 2. SNFL – sk. Východ
| 3 || 30 || 11 || 6 || 13 || 37 || 49 || −12 ||28
|align=center| 11.
|-
| 1982/83
| 2. SNFL – sk. Východ
| 3 || 30 || 11 || 5 || 14 || 36 || 40 || −4 ||27
|align=center| 13.
|-
| 1983/84
| 2. SNFL – sk. Východ
| 3 || 30 || 11 || 7 || 12 || 31 || 35 || −4 ||29
|align=center| 11.
|-
| 1984/85
| 2. SNFL – sk. Východ
| 3 || 30 || 10 || 9 || 11 || 32 || 38 || −6 ||29
|align=center| 14.
|-
| 1985/86
| 2. SNFL – sk. Východ
| 3 || 30 || 12 || 4 || 14 || 43 || 51 || −8 ||28
|align=center| 13.
|-
| 1986/87
| 2. SNFL – sk. Východ
| 3 || 30 || 2 || 8 || 20 || 19 || 67 || −48 ||12
|align=center bgcolor=#FFCCCC| 16.
|-
| 1987/88
| Divize – sk. Východ
| 4 || 30 || 12 || 5 || 13 || 42 || 52 || −10 ||29
|align=center| 13.
|-
| 1988/89
| Divize – sk. Východ
| 4 || 30 || 10 || 6 || 14 || 34 || 46 || −12 ||26
|align=center| 12.
|-
| 1989/90
| Divize – sk. Východ
| 4 || 30 || 14 || 2 || 14 || 44 || 48 || −4 ||30
|align=center| 6.
|-
| 1990/91
| Divize – sk. Východ
| 4 || 30 || 11 || 5 || 14 || 39 || 35 || +4 || 27 
|align=center| 12.
|-
| 1991/92
| Divize – sk. Východ
| 4 || 30 || 14 || 1 || 15 || 51 || 46 || +5 || 29 
|align=center| 7.
|-
| 1992/93
| Divize – sk. Východ
| 4 || 30 || 12 || 4 || 14 || 41 || 58 || −17 ||28
|align=center| 12.
|- align=center style="background:#800000; font-weight:bold; color:#FFFFFF"
|colspan=12| Slovensko (1993–)
|- align=center style="background:#efefef; font-weight:bold;"
|-
!Sezóny
!Liga
!Úroveň
!width="33"|Z
!width="33"|V
!width="33"|R
!width="33"|P
!width="33"|VG
!width="33"|OG
!width="33"|+/−
!width="33"|B
!Pozice
|-
| 1993/94
| 4. liga 
| 4 || 30 || 10 || 3 || 17 || 30 || 61 || −31 ||21
|align=center bgcolor=#CCCCFF| 15.
|-
| 1994/95
| 4. liga  – sk. Západ
| 4 || 25 || 6 || 5 || 14 || 37 || 42 || −5 ||23
|align=center bgcolor=#FFCCCC| 13.
|-
|colspan=12|…
|-
| 1997/98
| 4. liga  – sk. Jih
| 4 || 24 || 19 || 2 || 3 || 60 || 24 || +36 || 59
|align=center bgcolor=#ace1af| 1.
|-
| 1998/99
| 3. liga – sk. Východ
| 3
|colspan=8|…
|align=center|
|-
| 1999/00
| 3. liga – sk. Východ
| 3
|colspan=8|…
|align=center bgcolor=#ace1af| 1.
|-
| 2000/01
| 2. liga
| 2 || 34 || 11 || 3 || 20 || 41 || 61 || −20 ||35
|align=center bgcolor=#FFCCCC| 14.
|-
| 2001/02
| 3. liga – sk. Východ
| 3 || 30 || 21 || 5 || 4 || 88 || 26 || +62 || 68 
|align=center bgcolor=#ace1af| 1.
|-
| 2002/03
| 2. liga
| 2 || 30 || 8 || 5 || 17 || 32 || 59 || −27 ||29
|align=center bgcolor=#FFCCCC| 13.
|-
| 2003/04
| 3. liga – sk. Východ
| 3 || 30 || 13 || 2 || 15 || 54 || 60 || −6 ||41
|align=center| 10.
|-
| 2004/05
| 3. liga – sk. Východ
| 3
|colspan=8|…
|align=center bgcolor=#FFCCCC|
|-
| 2005/06
| 4. liga  – sk. Jih
| 4 || 30 || 6 || 5 || 19 || 38 || 81 || −43 ||23
|align=center bgcolor=#FFCCCC| 16.
|-
|colspan=12|…
|-
| 2012/13
| 5. liga  – sk. Jih
| 5 || 30 || 20 || 2 || 8 || 91 || 38 || +53 || 62 
|align=center| 2.
|-
| 2013/14
| 5. liga  – sk. Jih
| 5 || 30 || 12 || 4 || 14 || 48 || 53 || −5 ||40
|align=center bgcolor=#CCCCFF| 11.
|-
| 2014/15
| 4. liga  – sk. Jih
| 4 || 30 || 11 || 5 || 14 || 41 || 51 || −10 ||38
|align=center| 11.
|-
| 2015/16
| 4. liga  – sk. Jih
| 4 || 30 || 14 || 5 || 11 || 65 || 55 || +2 || 47
|align=center| 6.
|-
| 2016/17
| 4. liga  – sk. Jih
| 4 || 28 || 19 || 1 || 8 || 84 || 39 || +45  || 58
|align=center| 3.
|-
| 2017/18
| 4. liga  – sk. Jih
| 4 || 30 || 14 || 7 || 9 || 77 || 54 || +4 || 49
|align=center| 7.
|-
| 2018/19
| 4. liga  – sk. Jih
| 4 || 30 || 19 || 1 || 10 || 74 || 47 || +13 || 58
|align=center| 5.
|-
| 2019/201
| 4. liga  – sk. Jih
| 4 || 17 || 11 || 2 || 4 || 41 || 26 || -10 || 35
|align=center| 4.
|-
| 2020/212
| 4. liga  – sk. Jih
| 4 || 12 || 8 || 4 || 0 || 37 || 13 || +15 || 28
|align=center| 2.
|-
| 2021/22
| 4. liga  – sk. Jih
| 4 || 30 || 28 || 0 || 2 || 112 || 28 || +84 ||84
|align=center bgcolor=#CCCCFF| 1.
|-
| 2022/23
| Mistrovství Regionu 4. liga  – sk. Východ
| 4 || 17 || 12 || 3 || 3 || 34 || 26 || +8 ||38
|align=center | 1.
|-

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1923
Čaňa